Le psaume 21 peut désigner :
 le psaume 21 (20) : psaume 21 selon la numérotation hébraïque, psaume 20 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 22 (21) : psaume 22 selon la numérotation hébraïque, psaume 21 selon la numérotation grecque.